Název Šafranice nesou:

 Šafranice (Hranice) – základní sídelní jednotka města Hranice, okres Přerov
 Šafranice (Mšené-lázně) – ulice v obci Mšené-lázně, okres Litoměřice
 Šafranice (Postoloprty) – základní sídelní jednotka města Postoloprty, okres Louny
 Šafranice (přírodní památka) – přírodní památka u Slavkovic, okres Žďár nad Sázavou
 Šafranice (Rájec-Jestřebí) – ulice ve městě Rájec-Jestřebí, okres Blansko
 Šafranice (Sobotka) – ulice ve městě Sobotka, okres Jičín